Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Virago, d'après Virago, qui désigne initialement une femme qui a l'allure et les manières d'un homme :
 Le , un brick de 12 canons, lancé en 1805, vendue en 1816.
 Le , un aviso, lancé en 1842, démoli en 1875.
 Le , un destroyer-torpilleur de la classe B, lancé en 1895, vendu pour démolition en 1919.
 Le , un destroyer de la classe V, lancé en 1943, démoli en 1965.

Virago